La Copa de la Reina acostumbra a ser la denominación de las principales competiciones deportivas españolas femeninas que se disputan por eliminación directa. Por orden de antigüedad, en España se pueden destacar las siguientes:

 Copa de la Reina de baloncesto (1943);
 Copa de la Reina de voleibol (1976);
 Copa de la Reina de balonmano (1980);
 Copa de la Reina de atletismo (1982);
 Copa de la Reina de fútbol (1983);
 Copa de la Reina de hockey hierba (1986);
 Copa de la Reina de sófbol (1992);
 Copa de la Reina de hockey sobre patines (2006);
 Copa de la Reina de waterpolo (2007);

Además, también hay otros países que utilizan la misma denominación o Queen´s Cup como:
 Copa de la Reina de fútbol de Tailandia (1970);

Eventos deportivos en España